Effenterre ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand van Effenterre (* 1946), französischer Filmregisseur
 Henri van Effenterre (1912–2007), französischer Klassischer Archäologe
 Joële Van Effenterre (* 1945), französische Filmeditorin
 Micheline van Effenterre (1915–2012), französische Klassische Archäologin